Mausser ist der Nachname von:
Arnie Mausser (* 1954), US-amerikanischer Fußballtorwart
Otto Maußer (1880–1942), auch Mausser, deutscher Germanist